L'édition 2019 du tournoi de tennis de Zhuhai se déroule du 23 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alex De Minaur remporte l'épreuve en simple, Sander Gillé et Joran Vliegen celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Pierre-Hugues Herbert, du Russe Andrey Rublev et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Steve Johnson, Peter Gojowczyk et Tennys Sandgren.

Pendant le tournoi 
Stéfanos Tsitsipás abandonne dès son entrée en lice face au Français Adrian Mannarino. Alors que ce dernier venait d'égaliser à une manche partout, le Grec a été obligé de se retirer en raison d'une fièvre.

Lauréats 
Alex De Minaur remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Adrian Mannarino. Ces trois titres ont tous été remportés en 2019.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcelo Demoliner et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discpline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zhuhai
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Zhuhai
Tennis en Chine en 2019
Tennis en septembre 2019